Rasun steht für:

 Rasun Anterselva, italienischer Name der Gemeinde Rasen-Antholz in Südtirol, Italien
 Rasun di Sotto, italienischer Name der Fraktion Niederrasen der Gemeinde Rasen-Antholz
 Rasun di Sopra, italienischer Name der Fraktion Oberrasen der Gemeinde Rasen-Antholz